En psychologie, la susceptibilité désigne la disposition à se vexer et caractérise l'individu qui s'offense facilement.

En médecine, la susceptibilité désigne la tendance d'un organisme à développer certaines pathologies. On parle aussi de diathèse.

En électromagnétisme :
 la susceptibilité magnétique d'un matériau désigne sa capacité à s'aimanter sous l'action d'un champ magnétique ;
 la susceptibilité électrique d'un milieu diélectrique désigne sa capacité à se polariser sous l'action d'un champ électrique.

Voir aussi